

Божеєвиці — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Божеєвиці — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства